Tóth György (1853–1923) főgimnáziumi igazgató-tanár, kánonjogász, piarista pap
 Tóth György (1871–1942) kúriai bíró
 Tóth György (1890–1978) politikus, magántisztviselő
 Tóth György (1909–1957) földműves, 1956-os forradalom mártírja
 Tóth György (1915–1994) válogatott labdarúgó
 Tóth György (1931–) szerkesztő-műsorvezetője volt 1971-től a TV-Híradónak
 Tóth György (1934–) csillagász, biológus
 Tóth György (1947–) erdélyi magyar színész
 Tóth György (1950–) Balogh Rudolf-díjas fotóművész
 Tóth György (1954–) újságíró
 Tóth György (1979–) labdarúgó

hasonló nevűek
 Martonfalvi Tóth György (1635–1681) teológiai doktor, református főiskolai tanár
 Tóth György László (1957) festőművész
 Tóth György Tibor férfimodell